Karl Arnold (kunstenaar), een Duits kunstenaar en karikaturist 
 Karl Arnold (politicus), een Duitse politicus